Dix-Sept-Avril ou XVII-Avril ou 17-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de voies ou places peuvent contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés au travers de ces odonymes sont notamment :

En Belgique : événement non connu.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 17 de Abril » ou « Diecisiete de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Boulevard) 17 de Abril », à Cuernavaca, dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
17